Osoby o tym nazwisku:
 Anthonij Guépin – holenderski żeglarz, olimpijczyk
 Jean Pierre Guépin – francuski lekarz, botanik i mykolog